Het seizoen 1995/96 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Oranje Zwart en Pinoké als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1996/97. 

Breda, Wageningen en Keep Fit degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse. Son trok zich aan het begin van het seizoen terug, waardoor in A met 11 teams werd gespeeld en er steeds ieder weekend één ploeg vrij was. Son kon van de KNHB volgend seizoen aansluiten in de vierde klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1995
Hockey in 1996
Overgangsklasse hockey